Garrison kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Garrison (Iowa)
Garrison (Maryland)
Garrison (Minnesota)
Garrison (Montana)
Garrison (Nebraska)
Garrison (New York)
Garrison (North Dakota)
Garrison (Texas)

Verder kan Garrison verwijzen naar
 David Garrison, Amerikaans acteur
 Herbert Garrison, een personage uit South Park
 Jim Garrison, Amerikaans officier van Justitie
 Lane Garrison, een Amerikaans acteur
 William Lloyd Garrison, Amerikaans journalist en dagbladuitgever
 Zina Garrison, Amerikaans tennisspeelster
 Garrison (gitaren), een gitaarmerk
 Garrison (computerspel), een computerspel